est un mot anglais signifiant « controverse ». Il peut faire référence à :

Album 

 , album de  sorti le  ;
 Controversy, chanson issue de cet album ;
 , album de Skull Duggery sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Télévision 
 , téléfilm américain de Glenn Ficarra et John Requa diffusé en 2017.